3 miejscowości w Polsce: 
 Zawadki – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Międzyrzec Podlaski 
 Zawadki – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Susiec 
 Zawadki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Przasnysz